Möller-Sakomelski (russ. Меллер-Закомельский) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Möller-Sakomelski (1844–1928), russischer General
 Fjodor Iwanowitsch Möller-Sakomelski (1772–1848), russischer Generalmajor
 Jegor Iwanowitsch Möller-Sakomelski (1767–1830), russischer Generalleutnant
 Iwan Iwanowitsch Möller-Sakomelski (1725–1790), russischer General
 Nikolai Iwanowitsch Möller-Sakomelski (1813–1887), russischer General
 Pjotr Iwanowitsch Möller-Sakomelski (1755–1823), russischer General